«Правила бойни» () — британо-американо-канадский комедийный фильм ужасов 2018 года режиссёра Криспиана Миллса. Сценаристами выступили Криспиан Миллс и Генри Фицгерберт. В фильме снимались Эйса Баттерфилд, Финн Коул, Гермиона Корфилд, Майкл Шин, Ник Фрост и Саймон Пегг . В фильме рассказывается о прославленной британской школе-интернате, которая превращается в поле битвы за выживание после того, как на соседнем участке гидроразрыва появляется загадочная воронка, вызывающая неописуемый ужас, распространяющийся в мир.

Фильм вышел в ночь на Хэллоуин в Великобритании и 17 мая 2019 года в США.

Сюжет 
Дональд Уоллес (Финн Коул) со скромным прошлым поступает в эксклюзивную государственную школу Slaughterhouse и изо всех сил пытается вписаться в неё. Директор школы (Майкл Шин) санкционировал проведение гидроразрыва пласта с целью сбора денег, и в процессе добычи освобождаются агрессивные подземные существа. Уоллес собирает группу учеников для борьбы с монстрами.

В ролях 
 Финн Коул
 Эйса Баттерфилд
 Саймон Пегг
 Гермиона Корфилд
 Майкл Шин
 Том Рис Харрис
 Марго Робби
 Кит Коннор
 Ник Фрост
 Ханако Футман

Производство 
Это первый фильм Stolen Picture, кинокомпании, созданной Саймоном Пеггом и Ником Фростом. Продюсерами фильма являются Catalyst Global Media и Sony Pictures International .

Релиз 
Фильм был выпущен в Великобритании и Ирландии 31 октября 2018 года.

Прием критиков 
Фильм получил в основном неоднозначные и отрицательные отзывы кинокритиков. Согласно агрегатору рецензий Rotten Tomatoes, фильм имеет рейтинг одобрения 39 %, основанный на 33 рецензиях, со средней оценкой 4,89 / 10. Консенсус критиков веб-сайта гласит: «Неравномерное сочетание ужаса и комедии, которое не удовлетворяет ни одна из сторон, фильм стремится к забавным фильмам категории B, но не достигает цели». Кассовые сборы фильма составили 737 670 фунтов стерлингов.

Маркетинг 
Первый трейлер фильма появился в сети (первоначально через Twitter) 9 августа 2018 года.

Примечания 

Фильмы Великобритании 2018 года
Фильмы ужасов 2018 года